Командный чемпионат Чехии по шахматам 2007/2008

Личные результаты

1 Novoborský ŠK

ŠK Mahrla Praha

BŠŠ Frýdek-Místek

Таблица 
 КО — командные очки (за победу начислялось 3 очка)
 Последние две команды спустились из первой лиги

Ссылки 
 2007/2008 (Online databáze ŠSČR)

Командный чемпионат Чехии по шахматам
2007 год в шахматах
2008 год в шахматах